Naselja u Srbiji
 Crvenka (Kula, Srbija), grad u općini Kula
 Crvenka (Palilula, Srbija), beogradsko naselje u općini Palilula